Troepenmacht in Suriname
 Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
 Tromethamine, vooral in de biochemie ook bekend als Tris(hydroxymethyl)methylamine of TRIS